

Patronyme 

 Agostino Busti, un sculpteur italien de la Renaissance.
 , une personnalité politique argentine.
 , responsable de la .

Toponyme 

 Busti, une ville du comté de Chautauqua, dans l' État de New York ;
 Busti, une census-designated place située dans l’État de New York.